Арано́вская:
 Арановская, Алла Львовна (род. 1958) — советская и российская скрипачка.
 Арановская, Наталья Иузовна (род. 1976) — российская самбистка и дзюдоистка.
 Арановская-Дубовис, Дебора Марковна (1910—2000) — советский и украинский психолог.